La nazionale di pallavolo maschile del Gabon è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Gabon ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Gabon.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Gabon